Three Lakes (Floride)
 Three Lakes (Wisconsin)
 Three Lakes (Washington)

Homonymie de localités aux États-Unis